Хенерал Фелипе Анхелес има више значења:

 Хенерал Фелипе Анхелес (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Хенерал Фелипе Анхелес (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хенерал Фелипе Анхелес (Аљенде), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Хенерал Фелипе Анхелес, Ехидо (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Хенерал Фелипе Анхелес, Лос Анхелес (Толкајука), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Хенерал Фелипе Анхелес (Сан Хуан Мазатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Општина Хенерал Фелипе Анхелес (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Хенерал Фелипе Анхелес (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Хенерал Фелипе Анхелес (Казонес де Ерера), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хенерал Фелипе Анхелес (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хенерал Фелипе Анхелес (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хенерал Фелипе Анхелес, Теколотес (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику